Lancillotto – personaggio delle leggende del ciclo arturiano
Lancillotto – nome proprio di persona italiano maschile
Lancillotto o il cavaliere della carretta – romanzo di Chrétien de Troyes
Lancillotto (The Adventures of Sir Lancelot) – serie tv (1956-1957)

Pagine correlate
Lancelot
Lancellotto